Izola, havenstad in Slovenië
Isola (album), album van de Zweedse band Kent
een plaats (frazione) in Italië:
Isola (Bene Vagienna)
Isola (Cevo)
Isola (Toscane), in de gemeente Bagni di Lucca
Isola (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes
Isola (metrostation) in Milaan
Isola (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Isola (nationaal park), nationaal park in Madagaskar